Валенти́на Серо́ва:
 Серова, Валентина Васильевна (1917—1975) — советская актриса.
 Серова, Валентина Семёновна (1846—не позднее 1924) — русский композитор, музыкальный критик, общественный деятель.